Barbarano har flere betydninger:

 Barbarano Mossano - en italiensk by i regionen Veneto i Italien
 Barbarano Romano - en italiensk by i regionen Lazio i Italien